Coffre peut désigner :

Nom commun 
 en ameublement, un meuble fermé ;
 dans la finance, un coffre-fort loué par une banque ou le trésor public (au pluriel : les coffres de l’État)  ;
 dans le transport, l’espace d’une automobile qui accueille les bagages ;
 dans la construction, l’ensemble du coffrage ;
 dans l’imprimerie, une des parties de la presse qui entoure et supporte le marbre ;
 dans la liturgie, une partie de l’autel ;
 dans la marine, une bouée pour l'amarrage des navires dans un port ;
 en musique, une partie du clavecin, du piano et de l’orgue mais aussi le souffle puissant d’un chanteur ;
 en boucherie, la cage thoracique de l’animal ;
 en vénerie, la carcasse du chevreuil et du daim ;
 dans l’argot, l’estomac ;
 en archéologie, une sépulture à coffre préhistorique ou antique est dénommée ciste.

Patronyme 
 Alexandre Coffre est un réalisateur et scénariste français.